Die österreichische Fußballmeisterschaft wurde 2019/20 zum 108. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Bundesliga, die in dieser Saison zum 46. Mal durchgeführt und zum zweiten Mal seit der Saison 1992/93 wieder von zwölf Mannschaften bestritten wurde. Diese ermittelten in zunächst zwei Durchgängen die Teilnehmer in der Meister- und der Qualifikationsgruppe; in der Meistergruppe wurden daraufhin der österreichische Fußballmeister bestimmt sowie die ersten drei Vertreter Österreichs in den internationalen Bewerben der Saison 2019/20. Zudem wurde in den Europa-League-Playoffs der vierte Teilnehmer Österreichs an der Europa-League-Qualifikation bestimmt. Der fünfte Teilnehmer war der ÖFB-Cup-Sieger. Die zweithöchste Spielklasse ist die 2. Liga, die 2019/20 zum 45. Mal ausgetragen wurde.

Spielbetrieb während der COVID-19-Pandemie 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Österreich als Folge der COVID-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb am 10. März 2020 auf Weisung der österreichischen Bundesregierung vorerst komplett eingestellt. Im Rahmen einer Klubkonferenz wurde Mitte Mai entschieden, den Bundesligaspielbetrieb ab dem 2. Juni nach Abschluss des Cupendspiels wieder aufzunehmen. Später wurde über eine Weiterführung der Zweitligasaison entschieden und der 5. Juni als Wiederaufnahmetermin bestätigt. Beide Bewerbe fanden fortan ohne Zuschauer statt.

Erste Leistungsstufe – Bundesliga 

Die Bundesliga ist die höchste Spielklasse im österreichischen Fußball. Diese wurde in der Saison 2019/20 zum 46. Mal ausgetragen und ermittelte den 108. österreichischen Fußballmeister. Als Hauptsponsor trat, wie in den Vorjahren, der Sportwetten-Anbieter Tipico auf, weshalb die offizielle Liga-Bezeichnung Tipico-Bundesliga lautete.

Niederösterreich, Wien und die Steiermark stellten je zwei Vereine, das Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg je einen.

Der TV-Anbieter Sky Deutschland GmbH hatte die Rechte, alle Bundesligaspiele in voller Länge zu zeigen, die auf dem Kanal sky sport austria im Pay-TV ausgestrahlt wurden. Der Sender zeigte alle Spiele in Konferenzschaltung und als Einzelspiele. Zudem wurden vier Spiele sowie eine Highlight-Sendung im Free-TV gesendet. Weiters wurden die Play-off-Spiele zur Europa-League von Sky kostenlos im Livestream gezeigt. Hightlightsendungen gab es auf Sky, im ORF sowie bei oe24.tv. Auch LAOLA1 bot auf seiner Internetseite Highlights der Spiele an.

Modus 
In der Saison 2019/20 traten zum zweiten Mal nach der Saison 2018/19 zwölf Klubs in zunächst 22 Runden gegeneinander an. Jede Mannschaft spielte somit jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jede andere Mannschaft. Danach kamen die besten sechs Mannschaften in die Meistergruppe und die restlichen sechs in die Qualifikationsgruppe; die Punkte aus dem Grunddurchgang wurden halbiert. Bei halben Punkten wurde abgerundet. Waren zwei Klubs am Ende des Finaldurchgangs punktegleich und wurde bei einem dieser Klubs ein halber Punkt abgerundet, wurde dieser Klub vorgereiht. Wurde bei keinem oder bei beiden Klubs abgerundet, wäre als nächstes Entscheidungskriterium die Tordifferenz herangezogen worden. Wäre auch diese gleich gewesen, würden die weiteren vier bestehenden Entscheidungskriterien herangezogen.

Danach folgte noch für die Plätze 4 und 5 der Meistergruppe und für den Sieger der Qualifikationsgruppe ein Europa-League-Playoff, in dem der letzte Europacup-Startplatz ausgespielt wurde.

Aufgrund der Europacup-Ergebnisse der österreichischen Mannschaften in der Saison 2018/19 belegte Österreich zum Ende der Saison den 12. Platz der UEFA-Fünfjahreswertung. Somit wurden über die Bundesliga und den ÖFB-Cup in der Saison 2019/20 zwei Startplätze für die Champions League und drei Startplätze für die Europa League ausgespielt. Der Meister der Bundesliga stieg im Play-off ein, der Vize-Meister startete in der zweiten Qualifikationsrunde; der Cupsieger war für die UEFA Europa League startberechtigt, der Dritte sowie der Sieger des Europa-League-Playoffs spielten in der Qualifikation zu dieser.

Der Letztplatzierte der höchsten Spielklasse musste in die 2. Liga absteigen.

Gelbe Karten sowie Sperren aus Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten wurden vom Grund- in den Finaldurchgang mitgenommen.
Zwischen dem Finaldurchgang und den Play-off-Spielen blieben nur Sperren nach gelb-roten bzw. roten Karten aufrecht. Die Sperren durch gelbe Karten bzw. die Anzahl der gelben Karten wurden nach dem Finaldurchgang gelöscht, das heißt in den Play-off-Spielen waren keine Gelb-Sperren möglich. Das sollte sicherstellen, dass die Klubs in den Play-off-Spielen mit den bestmöglichen Mannschaften antreten konnten.

Die drei Partien am Samstag begannen jeweils um 17:00 Uhr. Am Sonntag folgten dann ab September noch zwei Spiele um 14:30 Uhr sowie ein Spiel um 17:00 Uhr. Im Juli und August wurden alle Sonntagsspiele um 17:00 Uhr angepfiffen.

Grunddurchgang

Tabelle

Tabellenverlauf

Tabellenführer/-letzter

Spiele im Detail

Hinrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Meistergruppe 
In der Meistergruppe siegte der FC Red Bull Salzburg.

Dem LASK wurden am 28. Mai 2020 vor Beginn der Platzierungsrunden vom Senat 1 der österreichischen Bundesliga in erster Instanz sechs Punkte wegen Verstößen gegen den Grundgedanken des Fair Play abgezogen. Die Mannschaft hatte während der Unterbrechung des Spielbetriebs aufgrund der COVID-19-Pandemie vier Mannschaftstraingseinheiten mit Körperkontakt abgehalten, zu einer Zeit als nur Trainings in Kleingruppen erlaubt gewesen waren. Der Verein legte gegen die Strafe Berufung ein, woraufhin sie auf einen Abzug von vier Punkten vermindert wurde.

Tabelle

Tabellenführer

Spiele im Detail

Hinrunde

Rückrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der Kopfzeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Qualifikationsgruppe 
In der Qualifikationsgruppe erreichte der FK Austria Wien das Europaleague-Playoff, während die WSG Tirol auf dem letzten Tabellenplatz die Saison beendete.

Nach einem Skandal rund um die Commerzialbank Mattersburg legten der SV Mattersburg in der Sommerpause am 5. August die Lizenz zurück und stellte den Spielbetrieb ein. Daher blieb der WSG Tirol der Zweitligaabstieg erspart.

Tabelle

Tabellenführer/-letzter

Spiele im Detail

Hinrunde

Rückrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Europa-League-Playoffs 
In den Europa-League-Playoffs wird der letzte Europacup-Startplatz vergeben. Zunächst traf der Sieger der Qualifikationsgruppe am 8. Juli 2020 in einem Heimspiel auf den Zweitplatzierten der Qualifikationsgruppe. Daraufhin spielte der Sieger dieser Partie in einem Hin- und Rückspiel am 11. sowie am 15. Juli gegen den Fünftplatzierten der Meistergruppe. Der Sieger aus diesem Spiel startet dann in der 2. Qualifikationsrunde (Pokalsieger- und Verfolgerweg) der UEFA Europa League 2020/21. Der Zweitplatzierte der Qualifikationsgruppe rückte nach, nachdem der FC Red Bull Salzburg den ÖFB-Cup gewonnen hatte und sich über die Liga mindestens für die Gruppenphase der Europa League qualifizierte.

1. Runde

2. Runde

Spielerstatistiken

Torschützenliste

Vorlagenliste

Spiele ohne Gegentor

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Mannschaftskader

Trainerwechsel

Zweite Leistungsstufe – 2. Liga 

Die 2. Liga ist die zweithöchste Spielklasse im österreichischen Profifußball und wurde in der Saison 2019/20 zum 45. Mal ausgetragen.
Oberösterreich stellte vier Mannschaften, die Steiermark drei. Niederösterreich, Wien und Vorarlberg je zwei. Tirol, Salzburg und Kärnten waren mit je einer Mannschaft vertreten. Das Burgenland stellte keine Mannschaft in der Saison 2019/20.

Modus 
In der Saison 2019/20 nahmen 16 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Jede Mannschaft spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jede andere Mannschaft.

Der Meister der Liga stieg in die Bundesliga auf. Die Mannschaften auf den Rängen 14, 15 und 16 hätten in die jeweilige Regionalliga absteigen sollen. Aufgrund mangelndem Interesse der Regionalligisten an einem Aufstieg wurde Platz 14 zu einem Nichtabstiegsplatz erklärt, wie auch die Plätze 15 und 16 nach dem durch die COVID-19-Pandemie bedingten Abbruch der Regionalligasaison. Somit gab es keine Absteiger.

Tabelle 
Der FC Liefering, der FC Juniors OÖ und die Young Violets Austria Wien wären als Zweitmannschaften bzw. Farmteams von Bundesligisten auch bei einem Gewinn der Meisterschaft nicht aufstiegsberechtigt.

Tabellenverlauf

Tabellenführer/-letzter

Spiele im Detail

Hinrunde

Spielerstatistiken

Torschützenliste

Spiele ohne Gegentor

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Mannschaftskader

Trainerwechsel

Dritte Leistungsstufe – Regionalliga

Modus 
Die Regionalligen Ost und Mitte bilden im österreichischen Fußball die dritte Leistungsstufe. Die Regionalliga Ost wird von den Vereinen des Wiener, Niederösterreichischen und Burgenländischen Fußballverbands gebildet. Die Regionalliga Mitte setzt sich aus Vereinen des Oberösterreichischen, Kärntner und Steirischen Fußballverbands zusammen. Nach der Saison 2018/19 wurde die Regionalliga West abgeschafft, ab der Saison 2019/20 bilden jeweils die beiden besten Vereine des Salzburger, Tiroler und Vorarlberger Fußballverbands im Frühjahr eine Eliteliga und hätten dort um den Aufstieg in die 2. Liga spielen sollen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden im April 2020 alle Bewerbe im Amateurfußball annulliert.

Regionalliga Ost

Regionalliga Mitte

Regionalliga West 

In der Regionalliga West wurden im Herbst landesligaintern in Salzburg, Tirol und Vorarlberg jeweils zwei Qualifikanten für ein Play-off ermittelt. Dieses Play-off wird im Frühjahr 2020 ausgespielt, der Erstplatzierte hätte in die 2. Liga 2020/21 aufsteigen sollen. Die restlichen Vereine hätten in den jeweiligen Bundesländern in der jeweiligen Eliteliga um den Verbleib in der Eliteliga spielen sollen. Aus der Eliteliga West suchte kein Verein für eine Zulassung für die 2. Liga an, es hätte somit ohnehin keinen Aufsteiger gegeben.

Weblinks 
 Österreichische Bundesliga: Offizieller Internetauftritt
 2. Liga: Offizieller Internetauftritt
 fussballoesterreich.at

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 2019/20
2019/20